Марк Ут (нім. Mark Uth, нар. 24 серпня 1991, Кельн) — німецький футболіст, нападник клубу «Гоффенгайм 1899».
 Йукноом-Хут-Чан, Ут-Чаналь (д/н — 572) — ахав (цар) Кануля з бл. 561 до 572 року.

 УТ-1 (літак), УТ-1 (рос. Учебно-Тренировочный-1) — радянський навчально-тренувальний літак, створений в ДКБ ім. Яковлєва.
 Хізб ут-Тахрір, Хізб ут-Тахрі́р аль-Ісламі́ (араб. حزب التحرير الإسلامي‎‎ — «Ісламська Партія визволення») — міжнародна ісламська політична партія, заснована у 1953 році.
 УТ, Український тиждень — щотижневий ілюстрований суспільно-політичний україномовний часопис, що висвітлює ключові події та проблеми країни.

 Малий Ут (рос. Малый Ут) — присілок у складі Ачитського міського округу Свердловської області.
 Великий Ут (рос. Большой Ут) — село у складі Ачитського міського округу Свердловської області.
 Сент-Ут (фр. Saint-Août) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр.

Див. також 
 УТ-2 (значення)